Lesseps ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand de Lesseps (1805–1894), französischer Diplomat und Erbauer des Suezkanals
 Ferdinand de Lesseps (Rennfahrer) (* 1957), französischer Fotograf und Automobilrennfahrer
 Jean Baptiste Barthélemy de Lesseps (1766–1834), französischer Schriftsteller und Diplomat
 Luann de Lesseps (* 1965), US-amerikanische Sängerin, Schauspielerin, Autorin, Model und Designerin

Lesseps ist außerdem:
 Plaça de Lesseps, ein nach Ferdinand Lesseps (1805–1894) benannter Platz in Barcelona
 Lesseps (Metro Barcelona), eine Metrostation am Plaça de Lesseps in Barcelona

de Lesseps steht für:
 (13641) de Lesseps, Asteroid des Hauptgürtels